Wagener peut faire référence à :

 Wagener, une variété de pommes.

Personnalités 

 Ana Wagener (1962- ) actrice espagnole,
 Carl Wagener (1901–1988), militaire de la Seconde Guerre mondiale,
  (1792–1860), homme politique de Pennsylvanie,
  (1952- ), personnalité du monde des affaires du Luxembourg,
 , homme politique de New York,
 Hermann Wagener (1815–1889), homme politique prussien,
 Hilde Wagener (1904–1992), actrice autrichienne née en Allemagne,
  (1905–1986), joueur de cricket anglais,
  (1782–1861), banquier allemand,
 , maire de Charleston, Caroline du Sud (États-Unis),
  (1995- ), footballeur allemand,
 Michael Wagener (1949- ), producteur allemand,
 Otto Wagener (1888–1971), personnalité nazie,
  (1944- ), artisan américain,
  (1919–2004), personnalité religieuse allemande,
 , artiste américain,
  (1894–?), pilote allemand.

Lieux 

 Wagener, ville de Caroline du Sud aux États-Unis,
 , plusieurs maisons historiques du comté de Yates, New York, États-Unis,
 , maison historique de Jerome, en Idaho (États-Unis),
 stade Wagener, stade d'Amstelveen, aux Pays-Bas

Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique
Homonymie de monument